13.ª División puede referirse a diferentes unidades militares:

13.ª División, unidad militar del Bando Sublevado que combatió durante la Guerra Civil Española;
13.ª División unidad militar del Bando republicano que combatió durante la Guerra Civil Española;
13.ª División de Montaña SS «Handschar», división bosnio-croata de las Waffen-SS que participó en la Segunda Guerra Mundial;
13.ª División Panzer, división blindada de la Alemania nazi que participó en la Segunda Guerra Mundial.